Lauf steht für:

 Lauf (Schusswaffe), Rohr von Schusswaffen
 Lauf (Musik), schnelle Abfolge von Tönen
 Lauf, Bewegungsart, siehe Gehen
 Lauf, Laufwettkampf oder Trainingslauf, siehe Laufsport
 Lauf, Teil des Vogelbeins, siehe Vogelfuß
Lauf, Bein des Hundes oder bestimmter Arten des Wildes

Lauf steht für folgende geographischen Objekte:
 Lauf an der Pegnitz, Stadt im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Lauf (Baden), Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lauf (Adelsdorf), Ortsteil von Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Lauf (Hohenfels), Ortsteil von Hohenfels (Oberpfalz), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Lauf (Zapfendorf), Ortsteil von Zapfendorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Lauf ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef-Ingo Lauf (* 1936), deutscher Tibetologe und Religionswissenschaftler
 Elias Lauf (1894–1981), grönländischer Politiker, Pastor und Redakteur
 Hans von Geyer zu Lauf (1895–1959), deutscher Maler
 Stefan Lauf (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Ulrich Lauf (* 1950), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Lauff
 Zulauf
 Laufs